Ел Гвадалупано има више значења:

 Ел Гвадалупано (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвадалупано (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвадалупано (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвадалупано (Чиксулуб Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику